Bane har flere betydninger:

 Omløbsbane – dvs. en planetbane
 Rutsjebane
 Nervebaner – vedrører nervesystemet
 Fodboldbane
 Gokartbane
 Golfbane
 Hjemmebane
 Racerbane
 Jernbane:
 Tandhjulsbane
 Kørebane:
 Busbane
 Svingbane
 Svævebane
 Bjergbane
 Tovbane
 Skilift
Se også
 Narkotika – der sniffes gennem næsen. Dette lægges i en "bane" og man taler om at "tage en bane".